Karl 9. (også Charles og Carl) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Karl 9. (1550–1574), konge af Frankrig 1560–1574
 Karl 9. (1550–1611), konge af Sverige 1604–1611.

Se også 
 Karl